Николай Н. Соколов — русский прозаик и журналист конца XIX и начала XX веков, автор бульварных романов.

О писателе 
Исследователям российской фантастики известен своей трилогией, состоящей из рассказов «Остров Опасный» (1891), «Белокурая красавица» (1891) и романа «Ариасвати» (1893; 1909). В этих книгах фантастический и мистический антураж используется для продвижения идеи об арийском происхождении славянских племен, единственно сохранивших чистоту расовых признаков.

В самом крупном произведении цикла — романе «Ариасвати» — рассказывается, как мелкопоместный костромской дворянин Андрей Иванович Грачёв с помощью построенного им «гиппогрифа» (аэростата с электромоторами, непонятно откуда берущими энергию), попадает на остров в Тихом океане, где открывает следы давно погибшей цивилизации — храмы, башни, мощеные камнем дороги, обширный подземный лабиринт. В одном из заброшенных храмов он находит тело красавицы, сохранившееся нетленным, благодаря ныне утерянным знаниям, а рядом — алюминиевые таблички с письменами, содержащими инструкции по её оживлению, а также историю этой древней цивилизации. В конце концов выясняется, что это письмена алфавита ариев — общих предков индийцев и славян. Расшифровав их, герой тут же устремляется на остров, но, к его разочарованию, красавица Ариасвати уже оживлена местным странником.

Публикации

Ссылки 
 
 
 
 
 Кадиков Р. Опыт библиографии фантастики писателей России в дореволюционной печати

Примечания 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Русские писатели XX века
Писатели России по алфавиту
Писатели России XIX века
Писатели России XX века
Писатели-фантасты Российской империи